El Masters de Miami 2019, també conegut com a Miami Open 2019 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 35a edició del torneig es va disputar entre el 18 i el 31 de març de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estats Units, la primera edició que es va disputar en aquest emplaçament.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el segon títol de la temporada i el quart títol de Miami. També va representar el 28è títol de categoria Masters del seu palmarès. L'australiana Ashleigh Barty va guanyar el títol més important de la seva carrera que li va permetre debutar el Top 10 del rànquing individual. La parella masculina formada pels germans Bob i Mike Bryan van reeditar el títol aconseguit l'any anterior guanyant per sisena ocasió a Miami, alhora que representava el 39è títol Masters i el 118è conjuntament. La parella femenina formada per la belga Elise Mertens i la bielorussa Aryna Sabalenka van aconseguir el Sunshine Double, és a dir, el doblet entre Indian Wells i Miami.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019